

Фамилии 
Коллар — австрийская (), французская (), нидерландская () и словацкая () фамилии. Известные носители:

 Коллар, Адам (1718—1783) — словацкий писатель, историк права, библиотекарь.
 Коллар, Брижит (род. 1957) — французская кёрлингистка.
 Коллар, Винценц (1797—1860) — австрийский энтомолог.
 Коллар, Дезидер (род. 1931) — словацкий педагог высшей школы, лингвист, русист, создатель русско-словацких словарей.
 Коллар, Дилан (род. 2000) — маврикийский футболист.
 Коллар, Жан-Филипп (Jean-Philippe Collard; род. 1948) — французский пианист.
 Коллар, Катрин (1947—1993) — французская пианистка.
 Коллар, Поль (1891—1989) — бельгийский музыковед, дирижёр, пианист и химик.
 Коллар, Сирил (1957—1993) — французский писатель, актёр, режиссёр, музыкант, знаковая фигура своего поколения.
 Коллар, Ян (1793—1852) — словацкий политик, поэт, философ и лютеранский священник.